Pădurea nebună se poate referi la:

 Pădurea nebună (film) - film românesc din 1982, regizat de Nicolae Corjos, care a ecranizat romanul lui Zaharia Stancu
 Pădurea nebună (roman) - roman din 1963 al scriitorului român Zaharia Stancu